«Playa de San Lorenzo» puede referirse a:

en España 
 Playa de San Lorenzo, en Gijón.
 Playa de San Lorenzo, en Melilla.